Lember ist der Familienname folgender Personen:

 Ira Lember (* 1926), estnische Prosaistin und Kinderbuchautorin
 Mati Lember (* 1985), estnischer Fußballspieler